;Лев Булгаков